Донецкое — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Донецкое — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Донецкое — село в Тайыншском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Донецкое — село в Переволоцком районе Оренбургской области.

Украина 
 Донецкое — посёлок городского типа в Славянском районе Донецкой области.
 Донецкое — село в Изюмском районе Харьковской области.